

Informatique 
 La programmation informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. On distingue cependant :
 la programmation orientée objet, mettant en œuvre le concept d'objet informatique ;
 la programmation orientée prototype, sous-ensemble de la programmation objets sans classes ;
 la programmation impérative, décrit les opérations à réaliser en termes de séquences ;
 la programmation fonctionnelle, décrit les opérations à réaliser en termes de fonctions mathématiques ;
 la programmation structurée, sous-ensemble de la programmation impérative ;
 la programmation procédurale, basée sur des appels de procédure ;
 la programmation concurrente, style de programmation utilisant plusieurs contextes ;
 la programmation logique, relative aux règles de la logique ;
 la programmation déclarative, basée sur des composants logiciels ;
 la programmation par contraintes, pose un problème sous forme de relations logiques ;
 la programmation spaghetti, style de programmation non structuré ;
 la programmation événementielle, fondée sur des évènements ;
 la programmation modulaire, structurée par modules ;
 la programmation dynamique, technique d'algorithmique ;
 la programmation système, orientée système d'exploitation ;
 la programmation lettrée, préconisée par Donald Knuth ;
 la programmation de commande numérique ;
 la programmation de jeux vidéo ;
 la programmation Web ;
 la programmation génétique, méthode inspirée de la théorie de l'évolution.
 la programmation musicale
 Programmation (Computer Programmer!) est le titre d'un logiciel d'initiation à la programmation informatique sur Videopac.

Autres 
 En cinéma, la programmation est l'activité qui consiste à déterminer les programmes (les longs métrages) d'une salle.
 La programmation neuro-linguistique est une méthode de développement personnel.
 En mathématiques, on appelle programmation linéaire l'ensemble des techniques permettant de résoudre les problèmes d'optimisation linéaire.
 Dans le domaine de la construction, la programmation architecturale est une phase préalable au projet de construction, réalisée par un programmiste.